Hattori peut faire référence à :
 Hanzō Hattori (1541-1596),
 Tadashi Hattori (1908-), un compositeur japonais,
 Katsuhisa Hattori (1936-), un compositeur japonais,
 Mitsuru Hattori, un dessinateur de manga,
 Hattori Dohō (1657-1730), poète japonais de haïku,
 Naoki Hattori
 Ryōichi Hattori, un musicien japonais
 Shigeaki Hattori
 Takushiro Hattori
 Toshihiro Hattori
 Yoshihiro Hattori
 Yukio Hattori

Divers :
 K. Hattori, un magasin,
 Hattori Nutrition College,
 Hattori Ryokuchi Park,